

Persone 
 Anna Rakel Pétursdóttir – calciatrice islandese, difensore
 Brynhildur Pétursdóttir – politica islandese
 Linda Pétursdóttir – modella islandese, Miss Mondo 1988
 Sólveig Pétursdóttir – politica islandese